Pattani kan syfta på:
 Pattani – en provins i södra Thailand
 Pattani (stad) – en stad i södra Thailand
 Pattani United Liberation Organization – en muslimsk separatistorganisation i södra Thailand